АЭС «Олкилуото» () — атомная электростанция в Западной Финляндии, расположенная на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове , входящем в состав коммуны Эурайоки.

Два реактора BWR-2500 станции производят более 16 % потребляемой в Финляндии электроэнергии.

Первая очередь 
Строительство АЭС началось в начале 1974 года, второго энергоблока — в сентябре 1975 года. Станция строилась «под ключ» американской компанией Westinghouse Electric с использованием собственных технологий. 
Первый энергоблок был подключён к национальной энергосистеме в сентябре 1978 года, второй — в феврале 1980 года.

В ходе реконструкций 1983—1984 гг. мощность реакторов была повышена до 710 МВт. 
В 1995—1998 гг. было проведена ещё одна модернизация, в ходе которой мощность каждого из энергоблоков была увеличена до 840 МВт.  
В ходе третьей модернизации в 2005—2006 гг. мощность была увеличена до 860 МВт.   
В 2010—2011 гг., в ходе капитального ремонта станции, мощность обоих реакторов увеличена ещё на 20 МВт, до 880 МВт.  
А в 2017—2018 гг. была проведена последняя модернизация, которая увеличила мощность каждого из энергоблоков до 890 МВт.

Действующая после реконструкций лицензия на эксплуатацию первого и второго энергоблоков выдана на 20 лет и истекает в конце 2018 года. 
20 сентября 2018 года правительство Финляндии продлило лицензию на эксплуатацию первого и второго энергоблоков ещё на 20 лет — до 2038 года.

Вторая очередь

Тендер 

В ноябре 2000 года компания  подала в правительство страны заявку на строительство пятого ядерного реактора в Финляндии. В январе 2002 года правительство одобрило заявку 10 голосами против 6.

24 мая 2002 года парламент Финляндии проголосовал за строительство в стране пятого энергоблока АЭС. «За» проголосовали 107 депутатов, против — 92 депутата; это было первое решение о строительстве ядерного реактора в Европе за предыдущие более чем 10 лет, в 1993 году аналогичное предложение финским парламентом было отклонено.

В марте 2003 года на тендер были выдвинуты четыре проекта от трёх поставщиков:
 Areva — EPR (European Pressurised Water Reactor, «европейский реактор с водой под давлением») мощностью 1600 МВт, а также кипящий реактор (BWR, Boiling Water Reactor) SWR-1000 мощностью 1200 МВт;
 General Electric —  (Economic Simplified Boiling Water Reactor, «экономичный упрощённый кипящий ядерный реактор») мощностью 1390 МВт;
 Атомстройэкспорт — ВВЭР-91/99 (модернизированный вариант реактора ВВЭР-1000).
Компания Westinghouse предпочла не выставлять на тендер свои проекты AP1000 и , которые она первоначально направила в TVO.

В октябре 2003 года TVO объявила, что выбран реактор EPR консорциума Areva NP (совместного предприятия французской компании Areva и германского концерна Siemens AG; «Сименс» прекратил ядерную деятельность в 2011 году), а в декабре, после официального закрытия тендера, подписала контракт стоимостью 3 млрд евро.

В октябре 2003 года было решено, что энергоблок будет построен на АЭС «Олкилуото».

Строительство 
В январе 2005 года коммуна Эурайоки выдала разрешение на строительство, а 17 февраля правительство страны приняло окончательное решение о строительстве.

Первоначально, проект предполагал пуск энергоблока в 2009 году и запуск в коммерческую эксплуатацию в 2010 году, однако впоследствии даты запуска переносились на 2013, 2015 и 2018 годы.
Стоимость строительства данного реактора оценивалась в 3 миллиарда евро, однако впоследствии подрядчик Areva оценил завершение строительства в 8,5 миллиарда евро, почти в три раза больше первоначальной.
В итоге, Финляндия отменила запланированное строительство четвёртого энергоблока на Олкилуото.

В мае 2006 года было объявлено об отсрочке строительства примерно на один год из-за проблем с контролем качества строительства. Частично задержки были вызваны отсутствием надзора со стороны субподрядчиков, не имеющих опыта в строительстве атомных станций, задержки привели к разочаровывающим финансовым результатам Areva NP. Компания обвинила в задержках финский подход к утверждению технической документации.
В декабре 2006 TVO объявила, что строительство отстаёт от графика примерно на 18 месяцев, поэтому завершение теперь ожидалось в 2010—2011 годах, и были сообщения о том, что Areva готовилась заплатить неустойку 500 млн евро за просрочку.

В конце июня 2007 года сообщалось, что Центр радиационной безопасности Финляндии (STUK) обнаружил ряд связанных с безопасностью конструктивных и производственных «недостатков».
В августе 2007 года сообщалось о дальнейшей задержке строительства до года, связанной с укреплением здания реактора и несвоевременным предоставлением соответствующей документации финским властям.

В сентябре 2007 года TVO сообщило, что задержка строительства составит «минимум два года», а затраты на строительство превысят бюджет более чем на 25 %. По оценке аналитиков, перерасход средств составит до 1,5 млрд евро.

О дальнейшей отсрочке было объявлено в октябре 2008 года, в результате чего общая задержка составила три года, что означало ожидаемую дату завершения строительства в 2012 году. Стороны подали заявки в арбитраж для разрешения спора об ответственности за задержки и перерасход средств.

К маю 2009 года отставание от календарного графика составляло уже 3,5 года, а превышение бюджета достигло 50 %. Велись судебные разбирательства между Areva и заказчиком, об ответственности за перерасход стредств, существовал риск банкротства заказчика. В августе 2009 Areva объявила о дополнительных ассигнованиях в размере 550 млн евро, что довело суммарную стоимость энергоблока до 5,3 млрд евро.

В сентябре 2009 года завершён защитный купол реактора. К этому времени сделано 90 % закупок, произведено 80 % инженерных и 73 % строительных работ.

В июне 2010 года Areva объявила о 400 млн евро дополнительных расходов, в результате чего перерасход достиг 2,7 млрд евро. Сроки сдачи сдвинулись с июня 2012 года до конца 2012 года. В декабре 2011 года TVO объявила о переносе окончания работ на август 2014 года. В июле 2012 года на станции планировалось запустить производство электроэнергии не ранее 2015 года, то есть отставание от графика составляло не менее шести лет.

В декабре 2012 г. исполнительный директор Areva оценил суммарные затраты в 8 млрд евро.

В сентябре 2014 года Areva объявила, что эксплуатация энергоблока начнётся в 2018 году.

В октябре 2017 года дата была перенесена на весну 2019 года.
Во время тестирования в 2018 и 2019 годах было объявлено о нескольких дополнительных задержках, в общей сложности почти на два года.

По состоянию на октябрь 2018 года графиком завершения строительства третьего энергоблока было запланировано его подключение к электросети страны в мае 2019 года и ввод в промышленную эксплуатацию в сентябре 2019 года. Однако в декабре 2018 график был пересмотрен, затем была назначена новая дата ввода в эксплуатацию — январь 2020. В ноябре 2019 года стало известно, что в связи с требованиями регулирующих органов, требующих дополнительной проверки оборудования, срок ввода в эксплуатацию в очередной раз сдвинут — на июль 2020 года. В августе 2020 года график ввода в эксплуатацию был снова пересмотрен: регулярная выработка электроэнергии должна начаться в феврале 2022 года.

В марте 2021 года начата загрузка топлива в реактор.

Пусконаладка 
Физический пуск реактора состоялся 21 декабря 2021 г. 23 апреля 2022 года третий блок начал вырабатывать электроэнергию и был подключён к национальной сети.

В мае 2022, из за инцидента с турбиной, 3-й блок был отключён до августа, выход на полную мощность и ввод в коммерческую эксплуатацию планировался в декабре 2022.

28 августа компания TVO сообщила об успешном завершении этапа пусковой программы, предполагавшего освоение 60 % мощности; 29 августа энергоблок отключился от сети, из-за проблем с турбиной.

18 октября 2022 года оператор «Олкилуото» сообщил, что в ходе работ по техническому обслуживанию были обнаружены повреждения внутренних частей питательных насосов. Из-за этого его ввод в эксплуатацию, вероятно, будет задержан.

Причины долгого строительства
 Большинство станций в Европе было построено в 1970-1980 годах. После этого был затяжной перерыв, был утерян опыт в проектировании и строительстве, ушли люди, которые не передали свои знания молодому поколению.
 У Areva не было опыта в проектировании станций. Многие подрядчики ушли из отрасли и пришлось обучать новых подрядчиков производству атомного оборудования и комплектующих.
 Первоначальный план запуска реактора через четыре года после начала строительства был слишком амбициозен для первого проекта более мощного реактора чем строились раньше.
 Проект двигался очень медленно потому что Areva не была достаточно подготовлена, на некоторые части проекта отсутствовала техническая документация и не было понятно сколько необходимо времени на доводку проекта.
 Areva не проводила согласований со STUK (регулятор) по поводу качества инфраструктуры и компонентов. План контроля качества и   производства компонентов должны были быть одобрены STUK и получены соответствующие лицензии до начала производства, но в итоге инспектора регулятора приходили проверять то что уже было запущено в производство.
 Большой размер реактора и использование новых технологий были большим вызовом для компании. Многие производственные технологии не были использованы ранее. Для примера, использовались новые технологии сварки реактора. Некоторые большие компоненты и часть внешних ректорых деталей были произведены дважды или трижды чтобы получить достаточное качество и пройти сертификацию.
 Ключевой персонал строительного подрядчика не имел опыта управления столь большим строительным объектом.

Энергоблоки

Происшествия 
В 2016 году на первом блоке обнаружена утечка радиоактивных веществ в реакторную воду. Подобные ситуации происходили около 40 раз за время работы станции.

10 декабря 2020 года в 13:00 произошёл серьёзный производственный сбой, который привёл к быстрой остановке на втором реакторе АЭС «Олкилуото». Системы измерения радиации зафиксировали повышенный уровень радиации внутри станции.

Примечания

Ссылки 
 АЭС на сайте TVO 

Электростанции по алфавиту
Атомные электростанции Финляндии
Сатакунта
EDF